Dusun Tuo (Kuantan Hilir), een plaats in Indonesië
Dusun Tuo (Lembah Masurai), een plaats in Indonesië